Santiago Bernabéu se poate referi la:
Santiago Bernabéu, stadionul clubului de fotbal Real Madrid
Santiago Bernabéu Yeste, personalitate-cheie în istoria aceluiași club